Серге́й Никола́евич Аге́йкин (13 июня 1963, Москва — 31 мая 2001, Москва) — советский и российский хоккеист, выступавший на позиции нападающего. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР ЦСКА. После её окончания весной 1981 года Агейкин вместе ещё с тремя выпускниками московских спортшкол — Сергеем Фокиным, Сергеем Жебровским и Андреем Великжаниным — принял приглашение саратовской команды «Кристалл». Сезон-1981/82 начал во второй лиге в фарм-клубе «Кристалла» — энгельсском «Химике», но уже в январе был переведен в основную команду, которая выступала тогда в высшей лиге чемпионата СССР. После окончания сезона 18-летний дебютант был удостоен лестных отзывов от главного тренера сборной СССР и ЦСКА Виктора Тихонова:

«Кристалл» — команда очень быстрая, техничная и перспективная. Мне нравится её атака за быстроту, стремление форвардов, в частности молодых, играть, не жалея себя. Уровень игры молодых волжан Агейкина, Кучина и их сверстников из ЦСКА — Трухно, Старкова, Васильева — примерно одинаков. Их будущее зависит от дальнейшей работоспособности, от умения быть верными цели.

По рекомендации тренеров «Кристалла» осенью 1982 года Агейкин был включён в состав молодёжной команды СССР и на чемпионате мира 20-летних в Ленинграде завоевал золотую медаль. В 1983 году стал серебряным призёром Универсиады в составе студенческой сборной СССР, составленной на базе саратовского «Кристалла».

В чемпионате команд первой лиги отличался хорошей результативностью, энергичными действиями на льду. За четыре сезона в Саратове (1981/82—1984/85) забросил 79 шайб.

Накануне сезона 1985/86 Агейкин был приглашен в команду высшей лиги «Спартак» (Москва) её новым главным тренером Борисом Майоровым. Уже в свой первый спартаковский год попал в сборную СССР, играя на призе «Известий» и чемпионате мира (став обладателем золотой медали), а тройка Сергей Агейкин — Сергей Шепелев — Сергей Капустин стала второй по результативности в высшей лиге (приз газеты «Труд»). В этом же сезоне стал обладателем приза «Рыцарю атаки», вручаемого журналом «Советский воин» игроку, сделавшему в сезоне наибольшее количество хет-триков.

Провёл в «Спартаке» 6 сезонов, после чего уехал играть за границу, сначала в Польшу, а потом в Германию. Сын Сергея Агейкина Станислав вспоминал, что отец пользовался там большой популярностью у болельщиков:

Прекрасно помню, как люди в Вайдене приходили на игры в свитерах с его фамилией. На улицах узнавали, подходили, брали автографы. Помню, я так гордился папой, когда к нему в каком-нибудь продуктовом магазине обращались люди и просили расписаться!

В 1999 году вернулся в Россию, подписав контракт с клубом «Витязь» (Подольск). В 2000 году в составе своей новой команды стал обладателем Кубка Спартака, забросив решающую шайбу в финале. Последние матчи сыграл в сезоне-2000/01.

Всего в высшей лиге чемпионата СССР провёл 229 матчей, забросил 68 шайб.

Умер от лейкемии (рака крови) в 2001 году. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Достижения 

 Чемпион мира среди молодёжных команд — 1983
 Чемпион мира и Европы — 1986
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1991
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1986
 Трёхкратный обладатель Кубка Шпенглера — 1985, 1989, 1990
 На чемпионатах мира / Европы — 6 матчей, 1 гол

Статистика выступлений 
Основной источник:

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте клуба «Спартак» Москва

Литература 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Подхале»
Игроки ХК «Равенсбург»
Игроки ХК «Витязь»
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Умершие от лейкоза
Похороненные на Востряковском кладбище